Adab peut désigner :
 Adab, cité antique mésopotamienne, aujourd'hui en Irak ;
 Adab, norme héréditaire de conduite traditionnelle dans l'islam ;
 Adab, genre littéraire à la base de la littérature arabe en prose, théorisé aux  par Ibn al-Muqaffa, puis par Jâhiz.